Uma referência a Jesus Cristo, o "Salvador" no cristianismo
 O nome em português da capital de El Salvador, San Salvador

Em Portugal
 Ílhavo (São Salvador) — freguesia no concelho de Ílhavo, Aveiro
 São Salvador (Mirandela) — freguesia
 São Salvador (Odemira) — antiga freguesia
 São Salvador (Santarém) — antiga freguesia
 São Salvador (Viseu) — antiga freguesia
 São Salvador da Aramenha — freguesia de Marvão
 São Salvador de Briteiros — lugar de Guimarães
 São Salvador de Souto — lugar de Guimarães
 São Salvador de Viveiro — freguesia de Boticas
 São Salvador do Campo — antiga freguesia de Santo Tirso

No Brasil
 Clube de Natação e Regatas São Salvador — clube da Bahia
 Salvador (Bahia) — anteriormente São Salvador da Bahia, capital estadual
 São Salvador (Belo Horizonte) — bairro
 São Salvador do Tocantins — cidade 

Outros locais
 São Salvador (Bahamas) — ilha das Bahamas
 São Salvador de Bastavales — paróquia na Corunha, Espanha

Ver também 

Desambiguações de topônimos